Dit is een lijst van planetoïden 51301-51400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (51301) - || 2000 KX54|| 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51302) - || 2000 KY54|| 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51303) - || 2000 KR56|| 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51304) - || 2000 KB58|| 24 mei 2000 || LONEOS
|-
| (51305) - || 2000 KL58|| 24 mei 2000 || LONEOS
|-
| (51306) - || 2000 KL59|| 25 mei 2000 || LONEOS
|-
| (51307) - || 2000 KF61|| 25 mei 2000 || LONEOS
|-
| (51308) - || 2000 KK62|| 26 mei 2000 || LONEOS
|-
| (51309) - || 2000 KN62|| 26 mei 2000 || LONEOS
|-
| (51310) - || 2000 KY62|| 26 mei 2000 || LONEOS
|-
| (51311) - || 2000 KJ65|| 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51312) - || 2000 KG66|| 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51313) - || 2000 KF71|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51314) - || 2000 KX73|| 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51315) - || 2000 KY73|| 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51316) - || 2000 KZ73|| 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51317) - || 2000 KZ75|| 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51318) - || 2000 KT77|| 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51319) - || 2000 KF80|| 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (51320) - || 2000 KP81|| 25 mei 2000 || LONEOS
|-
| (51321) - || 2000 LL1 || 1 juni 2000 || W. Bickel
|-
| (51322) - || 2000 LY5 || 6 juni 2000 || J. Broughton
|-
| (51323) - || 2000 LQ8 || 4 juni 2000 || L. Šarounová
|-
| (51324) - || 2000 LV8 || 5 juni 2000 || LINEAR
|-
| (51325) - || 2000 LV16|| 4 juni 2000 || LINEAR
|-
| (51326) - || 2000 LY16|| 4 juni 2000 || LINEAR
|-
| (51327) - || 2000 LA19|| 8 juni 2000 || LINEAR
|-
| (51328) - || 2000 LO19|| 8 juni 2000 || LINEAR
|-
| (51329) - || 2000 LP32|| 4 juni 2000 || LINEAR
|-
| (51330) - || 2000 LK33|| 4 juni 2000 || NEAT
|-
| (51331) - || 2000 LH35|| 1 juni 2000 || NEAT
|-
| (51332) - || 2000 LP35|| 1 juni 2000 || LONEOS
|-
| (51333) - || 2000 ME || 22 juni 2000 || J. Broughton
|-
| (51334) - || 2000 NW11|| 4 juli 2000 || LONEOS
|-
| (51335) - || 2000 NZ11|| 4 juli 2000 || LONEOS
|-
| (51336) - || 2000 NV26|| 4 juli 2000 || LONEOS
|-
| (51337) - || 2000 OK12|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (51338) - || 2000 OZ24|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (51339) - || 2000 OA61|| 28 juli 2000 || OCA-Anza
|-
| (51340) - || 2000 QJ12|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (51341) - || 2000 QP26|| 23 augustus 2000 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (51342) - || 2000 QO75|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (51343) - || 2000 QR80|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (51344) - || 2000 QA127|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (51345) - || 2000 QH137|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (51346) - || 2000 QX158|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (51347) - || 2000 QZ165|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (51348) - || 2000 QR169|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (51349) - || 2000 QQ173|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (51350) - || 2000 QU176|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (51351) - || 2000 QO218|| 20 augustus 2000 || Spacewatch
|-
| (51352) - || 2000 RW9 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (51353) - || 2000 RQ14|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (51354) - || 2000 RX25|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (51355) - || 2000 RM50|| 5 september 2000 || LINEAR
|-
| (51356) - || 2000 RY76|| 8 september 2000 || LINEAR
|-
| (51357) - || 2000 RM88|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (51358) - || 2000 SO5 || 21 september 2000 || LINEAR
|-
| (51359) - || 2000 SC17|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (51360) - || 2000 SZ25|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (51361) - || 2000 SS124|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (51362) - || 2000 SY247|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (51363) - || 2000 SO319|| 26 september 2000 || LINEAR
|-
| (51364) - || 2000 SU333|| 26 september 2000 || NEAT
|-
| (51365) - || 2000 TA42|| 1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (51366) - || 2000 UU88|| 31 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (51367) - || 2000 UD104|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (51368) - || 2000 WV60|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (51369) - || 2000 WD158|| 30 november 2000 || LINEAR
|-
| (51370) - || 2000 WS165|| 23 november 2000 || NEAT
|-
| (51371) - || 2000 XF15|| 5 december 2000 || LINEAR
|-
| (51372) - || 2000 YM18|| 21 december 2000 || LINEAR
|-
| (51373) - || 2000 YF53|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (51374) - || 2000 YN63|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (51375) - || 2000 YO120|| 19 december 2000 || LINEAR
|-
| (51376) - || 2001 AZ23|| 3 januari 2001 || LINEAR
|-
| (51377) - || 2001 AK28|| 5 januari 2001 || LINEAR
|-
| (51378) - || 2001 AT33|| 4 januari 2001 || LINEAR
|-
| (51379) - || 2001 BY7 || 19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (51380) - || 2001 BM44|| 19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (51381) - || 2001 BG51|| 26 januari 2001 || LINEAR
|-
| (51382) - || 2001 BK73|| 28 januari 2001 || NEAT
|-
| (51383) - || 2001 BF77|| 26 januari 2001 || LINEAR
|-
| (51384) - || 2001 CP4 || 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (51385) - || 2001 CR20|| 3 februari 2001 || LINEAR
|-
| (51386) - || 2001 CN35|| 3 februari 2001 || LINEAR
|-
| (51387) - || 2001 DU6 || 17 februari 2001 || K. Korlević
|-
| (51388) - || 2001 DE14|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (51389) - || 2001 DH15|| 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (51390) - || 2001 DW18|| 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (51391) - || 2001 DM21|| 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (51392) - || 2001 DW30|| 17 februari 2001 || LINEAR
|-
| (51393) - || 2001 DW44|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (51394) - || 2001 DX49|| 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (51395) - || 2001 DH71|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (51396) - || 2001 DW71|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (51397) - || 2001 DT74|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (51398) - || 2001 DJ80|| 24 februari 2001 || J. Broughton
|-
| (51399) - || 2001 DG81|| 26 februari 2001 || T. Kobayashi
|-
| (51400) - || 2001 DN81|| 26 februari 2001 || T. Kobayashi|}

Planetoïdenlijsten